Vallo (ital. für Wall im Sinne von Befestigung, Wehranlage) bezeichnet die Orte:

 Vallo della Lucania, eine Gemeinde in der Provinz Salerno in Italien
 Vallo di Nera, eine Gemeinde in der Provinz Perugia, Italien
 Vallo Torinese, eine Gemeinde in der Provinz Turin, Italien

sowie die Hochebene Vallo di Diano, siehe Nationalpark Cilento und Vallo di Diano

Vallo ist zudem der Nachname von:
 Ambra Vallo